Boma (stad), een stad in de Congolese provincie Kongo-Central
 Boma (omheining), compoundvorm in Oost-, Centraal- en Zuidelijk Afrika
 Boma (diersoort), een fictieve diersoort uit de Star Wars-reeks
 Balthasar Boma, een personage uit F.C. De Kampioenen